Хованщина може да се отнася за:
 Хованщина, опера на Модест Мусоргски
 Хованщина (филм, 1959), филм на Вера Строева
 Хованщина (филм, 1989), филм на Христо Христов